Deiotarus I, tetrarca i rei de Galàcia.
 Deiotarus II, fill de Deiotarus I, tetrarca i rei de Galàcia 
 Deiotarus de Paflagònia, rei de Paflagònia